Stellaris (jogo eletrônico);
Tiva-C — plataforma de prototipagem eletrônica de microcontroladores criado pela Texas Instruments.